Эрнст Бамберг (Ernst Bamberg; род. 9 ноября 1940, Крефельд, Германия) — немецкий , пионер в области оптогенетики. Профессор, доктор философии (1971), с 1993 года директор департамента биофизической химии , полный профессор Франкфуртского университета (1993—2009). Член Леопольдины (2011). Clarivate Citation Laureate (2019).

В 1971 году получил степень доктора философии по физической химии в Базельском университете. В 1976 году хабилитировался в Констанцском университете.

Награды и отличия 
 Гейзенбергский фелло (1979)
  (2009)
 Премия Уайли (2010)
  (2010)
  (2012)
 Brain Prize (2013)
 Премия Румфорда (2019)
 Clarivate Citation Laureate (2019)

Примечания

Ссылки 
 CV
 https://www.biophys.mpg.de/en/bamberg.html
 https://www.uni-frankfurt.de/53561571/Prof__Dr__Ernst_Bamberg
 https://mipt.ru/science/visiting_prof/ernst-bamberg.php

Члены Леопольдины
Доктора философии по физической химии
Лауреаты премии Уайли
Clarivate Citation Laureates
Выпускники Базельского университета